Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979 I, classée en catégorie Colgate Series, se dispute du 3 au .

Sue Barker remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosalyn Fairbank, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Wendy Turnbull et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 1979)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 1979 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1979 I
Sydney I
Tennis en Australie en 1979
Tennis en décembre 1979